Боек — элемент механизма или машины
 Боек — деревня в Невельском районе Псковской области, Туричинская волость